Oblat (von lat. oblatus ‚dargereicht‘, ‚geopfert‘) steht für:

der Oblat bzw. die Oblatin:
 einem Kloster übergebenes Kind; siehe Oblation (Kloster)
 weltliche Person, die nach einer Klosterregel lebt; siehe Oblation (Orden) 
 Ordensangehöriger eines Ordens, dessen Mitglieder sich Oblaten nennen

die oder das Oblat:
 veraltete Nebenform von Oblate, Hostie

Das Adjektiv oblat (engl. oblate ‚flach‘, ‚gestaucht‘ von lat. oblatus ‚ausgebreitet‘) steht für:
 Eigenschaft eines abgeplatteten Rotationsellipsoids